O termo Cisco pode referir-se a:

 Cisco - Localidade do estado norte-americano do Texas.
 Cisco Systems - Companhia de telecomunicações.
 CISCO Associação Cultural - Associação Cultural Juvenil Sediada na Marinha Grande, Portugal.
 Cisco - Partícula de poeira.

Desambiguação